Агафо́новка — топоним в России.

Населённые пункты 
 Агафоновка — деревня в Горьковском районе Омской области.
 Агафоновка — село в Питерском районе Саратовской области
 Агафоновка — бывшее название посёлка Октябрьский в Саратове.

Река 
 Агафоновка — река в Томской области, приток Улуюла.